Protoceratopsidae è una famiglia all'interno del gruppo Ceratopsia. Il nome Protoceratopsidae deriva dal greco per "prima faccia cornuta". I fossili protoceratopsidi ritrovati finora risalgono al Cretaceo superiore, circa 99,6-70,6 milioni di anni fa. Sebbene i fossili di ceratopsi siano stati ritrovati in tutto il mondo, i protoceratopsidi sono conosciuti solo dall'Asia con la maggior parte degli esemplari ritrovati in Cina e nel bacino di Nemegt, in Mongolia. Come i ceratopsi, i protoceratopsidi erano erbivori, con una sostituzione costante delle batterie dei denti fatte per tagliare e sminuzzare il materiale vegetale, e un becco adunco per afferrarle. I protoceratopsidi erano relativamente piccoli, con una lunghezza media di 1-2,5 metri, dalla testa alla coda. Il loro collare osseo e le corna erano molto più piccoli dei membri più derivati di Ceratopsia. Gli arti di questi animali dovevano essere dritti e posizionati sotto il corpo, sebbene ci siano alcune teorie secondo cui gli arti di animali fossero posizionati ai lati del corpo, contribuendo alla loro andatura lenta. Vi sono prove fossili che i protoceratopsidi formassero e vivessero in gruppi, formati principalmente da esemplari giovani e adolescenti, mentre sembra che gli adulti fossero più solitari. La natura di questi gruppi non è del tutto nota, anche se è probabile che i giovani si muovessero in branchi per proteggersi dai predatori e si ritiene che gli adulti si riunissero solo per riprodursi e nidificare in luoghi comuni.

Classificazione 
Il taxon Protoceratopsidae fu introdotto da Walter W. Granger e William King Gregory nel maggio del 1923 come famiglia monotipica per Protoceratops andrewsi. Granger e Gregory riconobbero lo stretto rapporto di Protoceratops con gli altri Ceratopsia, ma lo consideravano abbastanza primitivo da giustificare la creazione di propria famiglia, e forse un sottordine. Protoceratopsidae è stato successivamente ampliato per includere tutti i ceratopsi troppo avanzati per essere psittacosauridi, ma troppo primitivi per essere ceratopsidi. Nel 1998, Paul Sereno ha definito Protoceratopsidae come il clade che comprende "tutti i coronosauri più vicini a Protoceratops che a Triceratops". La definizione di Sereno assicura che i Protoceratopsidae siano monofiletici, ma probabilmente esclude alcuni dinosauri originariamente considerati protoceratopsidi (ad esempio Leptoceratops e Montanoceratops). Questi ultimi generi sono ora classificati in una famiglia prevalentemente nordamericana, i Leptoceratopsidae.

Sereno (2000) includeva tre generi in Protoceratopsidae: Protoceratops, Bagaceratops e Graciliceratops. Le caratteristiche derivate condivise da questi dinosauri includono uno stretto processo paroccipitale, un condilo occipitale molto piccolo e un margine dorsale capovolto del predentario. In Protoceratops e Bagaceratops (e anche in Leptoceratops nonostante non sia un protoceratopside), è presente una cresta sagittale parietale a forma di lama (Sereno 2000: 505). Diversi altri generi recentemente riconosciuti potrebbero essere protoceratopsidi. Nel 2003, Vladimir Alifanov nominò, ma non definì, una nuova famiglia di ceratopsi, i Bagaceratopidae, per includere Bagaceratops, Platyceratops, Lamaceratops e Breviceratops. Tuttavia, applicando la definizione filogenetica di Sereno, il Bagaceratopidae di Alifanov sembra essere una sotto-clade di Protoceratopsidae.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitischi
Taxa privi di autore di classificazione